

Вайдейліа — місто, штат Джорджія
 Вайдейліа — місто, штат Луїзіана